Baranja of Baranya kan verwijzen naar:
Baranja (regio); een regio in Kroatië en Hongarije
Baranya (comitaat); een comitaat in Hongarije
Baranja (Nepal); een plaats in Nepal
Baranya (historisch comitaat), een historisch Hongaars comitaat in Hongarije en Kroatië

Zie ook:
Osijek-Baranja; een provincie in Kroatië